DRT steht für:
 Disaster Response Teams, Katastropheneinsatzteams des Logistikdienstleisters DHL
 Diskursrepräsentationstheorie, Diskurssemantik von Hans Kamp aus dem Jahr 1981
 Document Related Technologies, siehe Dokumenten-Technologien

drt steht für:
 Drents (ISO-639-3-Code), niedersächsische Dialekte der Provinz Drenthe in den Niederlanden

Abkürzung